Cet article présente le guide des épisodes de la première saison de la série télé-réalité Seuls et tout nus ().

Liste des épisodes

Épisode 1 : La malédiction de la jungle

Épisode 2 : Terreur en Tanzanie

Épisode 3 : L'île de l'enfer

Épisode 4 : Punition au Panama

Épisode 5 : Escapade à Bornéo

Épisode 6 : Gare au bayou

Épisode 7 : Les coulisses

Épisode 8 : titre français inconnu (Special: Double Jeopardy)

Épisode 9 : titre français inconnu (Bares All)

Références 

Seulsettoutnus1